Glaserbach ist der Name folgender Gewässer:

 Glaserbach (Lammer), rechter Zufluss der Lammer bei Harrberg, Gemeinde Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Salzburg
 Glaserbach (Schnaitbach), linker Oberlauf des Schnaitbachs (zum Fallbach, zur Fichtelnaab) vor Mehlmeisel, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Glaserbach (Wilde Gutach), linker Oberlauf der Wilden Gutach bis Dreistegen, Stadtteil Neukirch, Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Glasbach
 Glasergraben